Тріскачка — музичний інструмент у вигляді низки дерев'яних пластинок
 Тріскачка — музичний інструмент, інша назва деркача, вертушки
 Тріскачка — прилад, за допомогою якого утворюється тріск, стукіт, шум
 Тріскачка — пристрій для свердління отворів у важкодоступних місцях або отворів із великим діаметром
 Тріскачка — розмовна назва храпового механізму
 Тріскачка — машина для очищання насіння льону
 Тріскачка — представник роду Bryodemella
 Тріскачка ширококрила

Див. також 
 Тріска (значення)

Примітки